Виларинью (порт. Vilarinho) — топоним.

 Виларинью — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Виларинью — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Коимбра.
 Виларинью — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Порту.

См. также 
 Виларинью-да-Каштаньейра
 Виларинью-даш-Азеньяш
 Виларинью-даш-Камбаш
 Виларинью-даш-Параньейраш
 Виларинью-де-Агрошан
 Виларинью-де-Коташ
 Виларинью-де-Самардан
 Виларинью-де-Сан-Роман
 Виларинью-ду-Байру
 Виларинью-ду-Монте
 Виларинью-душ-Галегуш
 Виларинью-душ-Фрейреш